Le tournoi de tennis de Hambourg est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2002, classée en catégorie Tier II, se dispute du  au .

Kim Clijsters remporte le simple dames. En finale, elle bat Venus Williams, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Hingis et Barbara Schett.

Résultats en simple

Parcours 
Les quatre premières têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Hambourg (ATP 2002)
 Tournoi de tennis de Hambourg
 Saison 2002 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 2002
Hambourg
Tennis en Allemagne en 2002
Tennis en avril 2002
Tennis en mai 2002